El término Benue (o Benué) se puede referir a:

 El río Benue, que es el principal afluente del río Níger.
 El estado de Benue en Nigeria.
 Lenguas Benue-Congo, subgrupo de lenguas africanas de la familia Níger-Congo.
 Lenguas Benue-Kwa, grupo de lenguas africanas de la familia Níger-Congo.